Бори́с Воло́дин:
 Володин, Борис Генрихович (настоящая фамилия Пузис; 1927—2001) — врач, историк и журналист, писатель, популяризатор науки.
 Володин, Борис Михайлович (род. 1931) — первый секретарь Ростовского обкома КПСС.
 Володин, Борис Фёдорович (1950—2005) — российский библиотековед, библиограф.